Ефимовская — железнодорожная станция Волховстроевского отделения Октябрьской железной дороги, находящаяся в посёлке Ефимовский.
Первоначально станция была в составе Петербурго-Вологодской ж. д., с 1907 г. - Северных железных дорог, затем в составе Николаевской (ныне Октябрьской) железной дороги.

Станция имеет пять путей, все они электрифицированы.
На станции останавливаются все проходящие через неё электропоезда, и несколько поездов дальнего следования.

История 

Направление дороги от С.-Петербурга на Вологду и далее на Вятку было утверждено 5 мая 1901 г. Железнодорожное полотно легло вблизи деревни Ефимово и уже в 1906 году по нему прошли первые пассажирские поезда. Железная дорога была построена и функционировала, и вокруг неё стали селиться люди, строиться магазины, новые дома. Так появилась станция Ефимовская.

Пассажирские перевозки

Дальнее сообщение

Примечания 

Железнодорожные станции и платформы Бокситогорского района
Станции Октябрьской железной дороги